

Усманка — присілок, Томський район, Томська область
 Усманка — село, Чебулинський округ, Кемеровська область